Alma mater – sintagma aulico che designa l'università nella quale ci si è formati
 Alma Mater – album raccolta di brani di musica sacra pubblicata nel 2009
 Alma mater – film del 1915 diretto da Enrico Guazzoni